Yarmouth (Ilha de Wight) - localidade na Ilha de Wight, Inglaterra
Yarmouth (Maine) - localidade na Maine, Estados Unidos
Yarmouth (Nova Escócia) localidade na Nova Escócia, Canadá
Great Yarmouth - localidade na Norfolk, Inglaterra